Huisorde van de Trouw (Baden)
Orde van de Trouw (Frankrijk), gesticht in 1390 en later Orde van de Hazewindhond  en Hubertusorde geheten
Orde van de Trouw (Frankrijk 1816), een in 1816 opgerichte Franse Orde